На северном берегу Ольховского водохранилища рядом с поселком Зуевка Донецкой области (Украина) находится выход скальных пород (песчаник) Донецкого кряжа. Высота скал местами доходит до 30 м. Благодаря своим ландшафтно-геологическим особенностям это место пользуется широкой популярностью среди любителей альпинизма и скалолазания всего региона и в обиходной речи носит название «Зуевский скалодром».

Маршруты 
В начале 20 столетия местный очевидец рассказывал, что на месте Зуевского скалодрома находились гнёзда сотен птиц.
Категории трасс никто не обозначал. За срок более чем 30 лет лазания там мало кто задавался такой целью. Вариаций маршрутов очень много, от простых до нереальных. Есть трассы для начинающих. Называются «бега». И посерьезнее — до «семёрки». Трасс много, порядка 20 маршрутов. Везде есть крепления для верхней страховки. С нижней лазать навряд ли получится, все устарело, да и сланец не позволяет вбивать крючья. Хотя пытаться никто не запрещает.

Пробитых маршрутов очень мало. И по ним практически никто не лазает. Все маршруты сверху оборудованы кольями серьёзными для вывешивания петель для лазания с верхней страховкой. Часто люди просто к фаркопам автомобилей верёвку цепляют наверху поскольку там все машины ставят.

Стоянки 
Под Скалами все останавливаются в палатках. Места уже давно вылизанные и оборудованные, места много.
Проблем с водой нет — прямо под Скалами есть небольшая пещерка с родником.
Единственная проблема — дрова. За 30 лет лазания там все дрова и все, что может гореть, спалили. Хотя там очень зелено и тенисто, деревья не трогают — всё это территория регионального ландшафтного парка «Зуевский».

Ссылки 
 Эскиз со схематическим описанием подъезда к скалодрому и расположения трасс
 Информация о «Зуевском скалодроме» на портале «Походушки»
 Информация о РЛП «Зуевский» на портале «Походушки»

Спорт в Донецкой области
Скалодромы
Харцызский городской совет